La maschera di Zorro (Zorro Rides Again) – serial cinematografico diretto da John English e William Witney (1937, poi condensato in un film nel 1959)
La maschera di Zorro (The Mask of Zorro) – film diretto da Martin Campbell (1998)